Бузулу́к — многозначный термин.

Казахстан 
 Бузулук — село в Есильском районе Акмолинской области.

Россия 
 Бузулук — город, административный центр Бузулукского района Оренбургской области.
 Бузулук — посёлок в Куйтунском районе Иркутской области.
 Бузулук — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Бузулук — спортивный аэродром вблизи одноимённого города Оренбургской области.

Реки 
 Бузулук — река в бассейне Дона (приток Хопра).
 Бузулук — река в Заволжье (приток Самары).

См. также